Chimney Rock Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chimney Rock Butte (Oregon)	
 Chimney Rock Butte (Wyoming)	

Siehe auch:
 Chimney Rock Mountain